Конкрем'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південь від Парижа, 160 км на південний захід від Орлеана, 60 км на південний захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 284 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 648,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Конкрем'є на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Конкрем'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр